BSU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Basankusu (Repubblica Democratica del Congo)